

Turnieje kwalifikacyjne

Losowanie 
Losowanie odbyło się 23 lipca 2014 w Wiedniu.

1. runda

1. turniej kwalifikacyjny 
Organizatorem  turnieju był

2. turniej kwalifikacyjny 
Organizatorem  turnieju był  RK Radnički Kragujevac.

Linki zewnętrzne

Przypisy 

EHF Liga Mistrzyń 2014/2015